L'État du Maharashtra est organisé en 36 districts :

Liste des districts

Notes et références

Article connexe 
Districts de l'Inde

Maharashtra